Guardamar de la Safor kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Guardamar del Segura (kommunhuvudort), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Guardamar de la Safor (kommun i Spanien), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar